Sextus Propertius, een Romeins elegisch dichter
Propertius (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie dikkopjes (Hesperiidae)